Dunse ist der Name von

 Karin Dunse (* im 20. Jahrhundert), deutsche Autorin
 Otto Dunse (1889–1969), deutscher Politiker (NSDAP)